Fattori ist der Familienname folgender Personen: 

 Alessandro Fattori (* 1973), italienischer Skirennläufer
 Antonella Fattori (* 1963), italienische Schauspielerin
 Bruno Fattori (1891–1985), italienischer Schriftsteller 

 Giovanni Fattori (1825–1908), italienischer Maler
 Osvaldo Fattori (1922–2017), italienischer Fußballspieler und -trainer